ELD steht für:
 Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Partei)
 Elektrolumineszenz-Display
 Extraordinary low dispersion glass (ELD glass), Glas mit besonders geringer Dispersion, siehe Glas anomaler Dispersion
 Entreprise locale de distribution d'électricité et de gaz en France
 South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field (IATA-Code), Flughafen von El Dorado (Arkansas), Arkansas

Eld steht für:
 Eld, Studioalbum der norwegischen Viking-Metal-Band Enslaved (1997)

Eld ist der Familienname folgender Personen:
 George Eld († 1624), englischer Drucker von Texten von Shakespeare, Jonson, Marlowe und Middleton
 Henry Eld (1814–1850), US-amerikanischer Geograf, Teilnehmer an der United States Exploring Expedition, Namensgeber für den Eld Inlet am Puget Sound

Abkürzung